Donnington (Berkshire), een plaats in het Engelse graafschap Berkshire
 Donnington (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire
 Donnington (Herefordshire), een plaats in het Engelse graafschap Herefordshire
 Donnington (strip), een Belgische stripreeks
 Donnington (West Sussex), een plaats in het Engelse graafschap Sussex